Куря́тник — многозначный термин:
 курятник — птичник, тип сельскохозяйственного сооружения
 Курятник — фамилия:
 Курятник, Иван Прокофьевич